Bekkelaget ist der Name folgender Orte:
 Bekkelaget (Oslo), Stadtteil in Oslo, Norwegen
 Bekkelaget (Stange), Ort in der Kommune Stange, Fylke Innlandet, Norwegen